Spojení písmen S a E může mít různé významy:

SE 
 SE – kód ISO 3166-2 pro Švédsko
 BQ-SE – kód ISO 3166-2 pro ostrov Svatý Eustach 
 BR-SE – kód ISO 3166-2 pro stát Sergipe
 BS-SE – kód ISO 3166-2 pro South Eleuthera
 BW-SE – kód ISO 3166-2 pro  Jihovýchodní distrikt
 CF-SE – kód ISO 3166-2 pro prefekturu Sangha-Mbaere
 south-east – anglická zkratka pro jihovýchod
 Sua Eccellenza – italsky Jeho Excelence
 Sua Eminenza – italsky Jeho Eminence
 SPZ okresu Senica 
 státní poznávací značka letadel Švédska
 zkratka značky firmy Sony Ericsson
 zkratka pro Societas Europaea – česky evropská společnost

Se 
 selen (z latinského Selenium) – chemický prvek

se 
 české zvratné zájmeno
 stará japonská jednotka plošného obsahu – jeden se = 99,17 metru čtverečního = 30 bu
 severní sámština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

.se 
 .se – internetová doména nejvyššího řádu pro Švédsko